El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 2013 fou la tercera cursa del temporada 2013 de motociclisme. La cursa es disputà al Circuit de Jerez (Jerez de la Frontera, Espanya) entre els dies 3 i 5 de maig de 2013.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3 
La cursa fou aturada per un accident que involucrà Alan Techer. Els resultats finals són agafats a la volta 15 de les 23 inicialment previstes. Es concediren tots els punts.

Referències 

Espanya
2013
Esport a la província de Cadis